Александр Степанович Кузьмин:
 Кузьмин, Александр Степанович (1923—2005) — краевед города Вельска.
 Кузьмин, Александр Степанович (род. 1948) — буровой мастер, лауреат Государственной премии СССР.
 Кузьмин, Александр Степанович (род. 1963) — физик, доктор наук.